Alvinlândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alvinlândia (ort), São Paulo, 
 Alvinlândia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar